Алессандро Пиччини (; 10 сентября 1779, Париж — 24 апреля 1850, там же) — французский композитор.

Биография 
Приходился внуком Николо Пиччини, у которого получил начальное музыкальное образование. Изучал композицию и фортепиано у Жана-Франсуа Лесюёра в Парижской консерватории.

Был концертмейстером в театре Фейдо, затем в Опера-Комик в 1802 году, занимал должность дирижёра театра Де ла Порт Сен-Мартен с 1803 по 1816 год, а также был аккомпаниатором придворного оркестра Людовика XVIII с 1804 по 1818 год.

С 1818 года был пианистом в Дельфине, с 1826 года дирижёром в парижской Опере, но вскоре уволился оттуда. Преподавал вокал и фортепиано в Париже до 1836 года, затем жил в Булонь-сюр-Мер, где преподавал пение, и Тулузе, где с 1840 по 1844 год возглавлял консерваторию. Затем отправился в Страсбург и был дирижёром на концертах в Баден-Бадене, в Париж возвратился в 1849 году.

Написал музыку более чем к 200 мелодрамам и балетам; сочинял оперы (написал 25 комических опер), кантаты, романсы, попурри и другие произведения. К числу наиболее известных опер его авторства относятся «Arlequin au village», «La pension de jeunes demoiselles», «Le pavillon», «Arlequin bon ami».

Примечания

Литература 
 Enciclopèdia Espasa Volum núm. 44, pàg. 524 (ISBN 84-239-4544-8).
 Piccinni, Louis Alexandre  // Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale… — T. 7. — 1841. — P. 244—246

Композиторы Франции XIX века